Der Kanton Clary ist ein ehemaliger, bis 2015 bestehender französischer Kanton im Arrondissement Cambrai, im Département Nord und in der Region Nord-Pas-de-Calais; sein Hauptort war Clary. Vertreter im Generalrat des Departements war ab 1995 Guy Bricout.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 15 Gemeinden:

Clary
Aufgelöst 2015